Il termine The Deal, che in lingua inglese significa "l'accordo", "l'affare", può riferirsi a:

Cinema
The Deal – film TV del 2003 di Stephen Frears
The Deal – film del 2005 di Harvey Kahn
The Deal – film del 2006 di Nigel Karikari
The Deal - Il patto – film del 2006 di Bryan Goeres
The Deal – film del 2008 di Steven Schachter

Musica
The Deal – gruppo musicale